Visconde do Rio Branco bezeichnet

 Visconde do Rio Branco, Adelstitel des José Maria da Silva Paranhos, Staatsmann im Kaiserreich Brasilien
 Visconde do Rio Branco (Minas Gerais), Gemeinde in Minas Gerais